Дие́го Орла́ндо Бена́льо (; род. 8 сентября 1983, Цюрих, Швейцария) — швейцарский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Итальянского происхождения.

Бенальо начинал карьеру в родном «Грассхоппере» из Цюриха. В 2002 году швейцарец перешёл в «Штутгарт», однако за 3 сезона так и не сыграл ни одного матча за основную команду, играя лишь за «Штутгарт II».

В 2005 году Бенальо перешёл в португальский «Насьонал».

22 февраля 2008 года Бенальо перешёл в «Вольфсбург», подписав контракт до 2012 года. В октябре 2009 года контракт был продлен ещё на год. 28 апреля 2012 года Бенальо продлил контракт с «Вольфсбургом» до 2017 года, а в августе стал капитаном команды. В августе 2016 года Диего продлил контракт с клубом до 2019 года.

16 июня 2017 года Бенальо перешёл в «Монако», подписав контракт до 2020 года.

19 августа 2020 года объявил о завершении 20-летней карьеры.

Национальная 
В 2006 году Бенальо получил вызов на чемпионат мира 2006 года, где он числился третьим вратарём сборной Швейцарии. На чемпионат Европы 2008, чемпионат мира 2010 и чемпионат мира 2014 годов Бенальо также привлекался в сборную, где был уже основным вратарём. В августе 2014 года он объявил о завершении карьеры в сборной.

Достижения 
 «Вольфсбург»
 Чемпион Германии: 2008/09
 Обладатель Кубка Германии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Монако»